Louis kan som auktorsförkortning betyda:

 Adriaan M. Louis
 Jean Laurent Prosper Louis

Robotskapade auktorsförkortningar